Bay View Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bay View Estates (Alabama), im Cherokee County
 Bay View Estates (Delaware), im Sussex County
 Bay View Estates (Florida), im Hillsborough County
 Bay View Estates (Maryland), im Cecil County